Benin City o ciutat de Benín, Nigèria.
 República de Benin, estat efímer proclamat el 1967, amb capital a la ciutat de Benín.
 Els bronzes de Benín, obra artística procedent de la ciutat de Benín.
 El regne de Benín, que pren el seu nom de la seva capital la ciutat de Benín.
 El golf de Benín, que pren el nom del regne de Benín.
 República de Benín, estat africà actual que pren el nom del golf de Benín, tot i no tenir relació amb la ciutat ni el regne de Benín.